L'expression gouvernement Berlusconi peut faire référence à :

Gouvernement Berlusconi I (entre le  et le ) ;
Gouvernement Berlusconi II (entre le  et le ) ;
Gouvernement Berlusconi III (entre le  et le ) ;
Gouvernement Berlusconi IV (entre le  et le ).

Voir aussi
Silvio Berlusconi
Forza Italia

Homonymie de gouvernement